Вунк:
 Вунк, Арнольд Артурович (1922—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Вунк, Мартин (род. 1984) — эстонский футболист.